Les Salviniales sont un ordre de fougères aquatiques.

Liste des familles 
Selon  :
 famille des Marsileaceae Mirb., 1802
 famille des Salviniaceae Martinov, 1820

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 

Pteridophyta
Plante aquatique
Ordre de plantes (nom scientifique)